Анато́лий Анато́льевич Кани́щев () — российский футболист, выступавший на позиции нападающего. Известен по выступлениям за «Аланию» и московский «Спартак», в составе каждого из которых становился чемпионом России. Игрок национальной сборной России (1996—1997).

Карьера

Клубная 
Воспитанник воронежского футбола. Учился в спортивной спецшколе, по окончании которой оказался в Центре олимпийской подготовки при команде «Факел». В скором времени ЦОП расформировали, а Канищев тренировался с дублем «Факела». В 1989—1991 служил в армии, в Тбилиси, в батальоне охраны, охранял квартиру и дачу командующего Закавказским военным округом. По возвращении из армии проходил сборы с «Факелом», во время которых согласился на переход в казахстанский «Горняк». Первый сезон в команде осваивался — не забил ни одного мяча. Но уже на следующий год был лучшим бомбардиром команды (16 мячей), вместе с клубом стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана. Канищева приглашали в сборную Казахстана, но тренеры «Горняка» отговорили, дав понять, что Канищев может быть полезен и сборной России.
В 1994 году настойчивость в приобретении игрока показало арзамасское «Торпедо», куда Канищев и перешёл. Помог команде подняться из Второй лиги в Первую. В апреле 1995 года «Торпедо» проводило матч 1/4 финала Кубка России 1994/95 против «Спартак-Алании». Несмотря на то, что игра была проиграна со счетом 0:3, Канищева заметил Валерий Газзаев. На следующий день все формальности по переходу были решены и за сумму в 100 тысяч долларов футболист стал игроком «Спартака-Алании». 29 апреля 1995 дебютировал в Высшей лиге в игре против тюменского «Динамо-Газовика» (4:0), а осенью 1995 года дебютировал в еврокубках в матчах против английского «Ливерпуля».

В Высшей лиге чемпионата России сыграл 124 матча, забил 26 мячей.

В сборной 
Осенью 1996 дебютировал в сборной России. Сыграл 3 матча:
 1 сентября 1996. Отборочный матч к ЧМ-1998. Россия — Кипр, 4:0. 45 минут, вышел на замену
 7 февраля 1997. Международный турнир. Югославия — Россия, 1:1, по пенальти — 5:6. 87 мин, был заменён
 10 февраля 1997. Международный турнир. Швейцария — Россия, 1:2. 14 мин, вышел на замену

Канищев был вызван на сбор перед матчем против Кипра, намеченный 29 марта 1997 года, однако не вышел на связь (по версии клуба — был травмирован). 24 марта за отказ приехать в сборную КДК дисквалифицировал Канищева на пять матчей чемпионата России, а сам Канищев больше в сборной не играл.

Достижения

Командные 
 Чемпион России (3): 1995, 1998, 1999
 Серебряный призёр чемпионата России: 1996
 Обладатель Кубка России: 1997/98
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 1993

Личные 
 В списках 33-х лучших футболистов чемпионата России (2): № 1 (1995); № 2 (1996)
 Лауреат премии «Стрелец» в номинации «Лучший нападающий»: 1995

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Горняк» Хромтау
Игроки ФК «Арзамас»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Локомотив» Лиски